Каранкооя (в верхнем течении — Умписалонйоки) — река в России, протекает по территории Сортавальского района Карелии. Устье реки находится в 31 км по правому берегу реки Тохмайоки. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000010825.

Примечания 

Бассейн Тохмайоки
Реки Сортавальского района